Eumonostilifera  — підряд немертин класу Озброєні немертини (Enopla).

Класифікація 
 Ряд Monostilifera
 Підряд Eumonostilifera
 Родина Acteonemertidae
 Родина Amphiporidae
 Родина Carcinonemertidae
 Родина Emplectonematidae
 Родина Fasciculonemertidae
 Родина Malacobdellidae
 Родина Oerstediidae
 Родина Ototyphlonemertidae
 Родина Plectonemertidae
 Родина Prosorhochmidae
 Родина Tetrastemmatidae

Посилання 
 Gibson, Ray (1972): Nemerteans. Hutchinson University Library, London.
 Gibson, Ray (1994): Nemerteans (2nd ed.). Synopses of the British Fauna 24. ISBN 1-85153-253-6
 Gibson, Ray (2002): The Invertebrate Fauna of New Zealand: Nemertea (Ribbon Worms). NIWA Biodiversity Memoirs 118: 1-87.

Немертини
Підряди тварин